Фрол (, ) — східнослов'янське чоловіче ім'я, народна форма канонічного імені Флор (утворена шляхом метатези)

Фрол — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Фрол — селище, Шатурський міський округ, Московська область

Див. також 
 Фроли